Anže Semenič (ur. 1 sierpnia 1993 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu NSK Tržič Trifix. Drużynowy srebrny medalista Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2018 oraz złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013, zwycięzca Pucharu Kontynentalnego w sezonach 2012/2013 oraz 2014/2015.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2010 po raz pierwszy wystartował w zawodach Alpen Cup. Zajął wówczas 46. miejsce w Kranju. Niespełna pół roku później, również w Kranju, zadebiutował w konkursie cyklu FIS Cup, gdzie zajął 24. miejsce. Latem 2012 po raz pierwszy wziął udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego (ponownie w Kranju) i zajął 32. miejsce. Wystartował jeszcze w dwóch konkursach w Klingenthal, lecz dwukrotnie został zdyskwalifikowany i nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej.

Został powołany do składu na mistrzostwa świata juniorów w Erzurum w 2012, ale po treningach, w których okazał się najsłabiej skaczącym reprezentantem Słowenii, nie otrzymał szansy startu w zawodach.

27 i 28 grudnia 2012 w Engelbergu debiutował w zimowych zawodach Pucharu Kontynentalnego i zajmował miejsca w 4. i 5. dziesiątce. 5 stycznia 2013 po raz pierwszy zdobył punkty w zawodach tej rangi, zajmując czwartą lokatę. Dzień później zajął miejsce na drugim stopniu podium, lecz po dyskwalifikacji Aleksandra Zniszczoła został ogłoszony zwycięzcą. 9 stycznia 2013 w Wiśle po raz pierwszy wystartował w konkursie Pucharu Świata. W debiucie w zawodach tej rangi zajął 40. miejsce. W zawodach drużynowych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył złoty medal. 9 i 10 lutego w Iron Mountain dwukrotnie zwyciężył w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Na podium stawał również w konkursach w Planicy i Brotterode, zajmując 3. miejsca. Zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu w sezonie 2012/2013.

14 lutego 2015 zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 26. miejsce na Vikersundbakken.

10 września 2016 stanął na drugim stopniu podium zawodów Letniego Grand Prix w Czajkowskim, zaś dzień później zwyciężył.

28 stycznia 2018 w Zakopanem po raz pierwszy w karierze wygrał indywidualny konkurs Pucharu Świata.

W marcu 2022 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Semeniča na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Semeniča na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Semeniča na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Kranju
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Słoweńscy olimpijczycy